Ла Туш () — французская фамилия. Известные носители:
 Ла Туш, Гастон (1854—1913) — французский живописец, иллюстратор и пастелист, представитель постимпрессионизма.
 Ла Туш, Роза (1858—1875) — ученица Джона Рёскина, главная любовь в жизни художника.
  (1760—1826) — французский журналист и дипломат, контрреволюционер.